La rafle du Château de Vaux est une action contre un groupe de résistance dans l'Indre-et-Loire en juillet-août 1944.

Déroulement 
Le débarquement allié a lieu en juin 1944. Du 30 juillet au 3 août, le groupe des résistants d’Esvres-sur-Indre (37), qui a reçu des armes parachutées, destinées à ralentir la progression de l’armée hitlérienne, est anéanti. 

Plus de trente résistants sont attirés dans un piège mis en place par la Gestapo et la Milice française avec l’aide active d’un membre du groupe qui a trahi, l’épicier Petitclair, de Phan Bang domestique vietnamien du château et de quelques comparses.

Utilisant des prétextes divers, ils attirent un à un les résistants à la ferme de Vaux où une partie des armes est cachée.

Après enquête en 1944 et 1945, ces deux individus seront jugés et condamnés à mort par la Justice le . Phan Bang sera lynché à mort sur les marches du Palais de Justice de Tours. Petitclair ne sera pas exécuté, il mourra en prison.

Les résistants seront, pour la plupart, torturés durant des jours au point de devenir des « loques sanglantes » dira un témoin. Le 9 août, avant de s’enfuir la Gestapo assassine neuf d’entre eux et les abandonne dans un trou d’obus à Parçay-Meslay. Quatorze sont chargés dans le dernier convoi partant vers les camps nazis de travail et d’extermination où ils connaîtront une terrible agonie.

La libération de Tours a lieu à la fin de ce même mois d’août.

Références 

1944 en France